Dineobellator notohesperus es la única especie conocida del género extinto Dineobellator ("guerrero diné") de dinosaurio terópodo dromeosáurido que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 67 millones de años, durante el Maastrichtiense, en lo que es hoy América del Norte.

Descripción
Dineobellator medía cerca de 2 metros de longitud y se cree que pesaría entre 18 a 22 kg. Los rasgos únicos del esqueleto sugieren que tenía mayor flexión en manos y pies de lo que es normal entre los dromeosáuridos, una mayor fuerza de agarre en los huesos unguales de la mano,y mayor movimiento en la base de la cola. Estas adaptaciones le pueden haber ayudado a su agilidad y en la depredación.

Descubrimiento e investigación
 
Sus restos fueron hallados en sedimentos de la época del Maastrichtiense en el Miembro Naashoibito de la Formación Ojo Álamo, en Nuevo México, Estados Unidos. Los restos del holotipo fueron encontrados originalmente en 2008 en la Formación Ojo Álamo por Robert M. Sullivan, Steven E. Jasinski y James Nikas. Sullivan y Jasinski recolectaron material adicional en 2009. Jasinski llevó a cabo excavaciones posteriores en 2015 y 2016. En 2011, se reportó el hallazgo en la literatura científica.

A partir de estos restos se describió y nombró a un nuevo taxón recién en 2020, por Steven Edward Jasinski, Robert Michael Sullivan y Peter Dodson. Se le dio el nombre de especie Dineobellator notohesperus; el nombre del género se deriva de diné, la palabra en en navajo usada para el pueblo de la nación Navajo, y bellator, la palabra en latín para guerrero. El nombre de la especie se deriva de los términos en griego noto, νότος, por sur, y hesper, Ἑσπερίς, que significa oeste, por lo que en conjunto se traduce como "suroeste", en referencia al suroeste de Estados Unidos.

Clasificación
El análisis filogenético sitúa a Dineobellator en la subfamilia Velociraptorinae. Su presencia, junto con la de Acheroraptor y Dakotaraptor, sugiere que los dromeosáuridos estaban aún diversificándose al final del Cretácico. El registro de un segundo velocirraptorino norteamericano indica que hubo vicarianza de estos taxones tras un evento de dispersión de faunas en el límite de las épocas del Campaniense-Maastrichtiense.

Filogenia
Análisis filogenético presentado por los autores:

Paleoecología
 
Dineobellator es parte de la fauna hallada en la Formación Ojo Álamo en el sur de Laramidia, viviendo junto a grandes dinosaurios como los ceratópsidos, como Ojoceratops y Torosaurus, hadrosáuridos, Edmontosaurus y Kritosaurus, dos tipos de anquilosaurios, incluyendo al nodosáurido Glyptodontopelta y el saltasáurido Alamosaurus. Los superpredadores del ecosistema de dicha formación fueron el  pterosaurio azdárquido Quetzalcoatlus y Tyrannosaurus. La presencia de un dromeosáurido sugiere que estos animales eran depredadores activos que tenían nichos ecológicos discretos en presencia de los grandes tiranosaurios. Otros terópodos con los que coexistió Dineobellator fueron el cenagnátido Ojoraptorsaurus que también fue recuperado en esa formación, ornitomímidos, y troodóntidos, así como a Richardoestesia de afinidad incierta. Entre tanto, hay al menos 8 tipos de mamíferos de esta formación, tales como Alphadon, Essonodon, Mesodma, y Meniscoessus, además de siete tipos de tortugas, Aspideretoides, Compsemys, Hoplochelys, Neurankylus, Plastomenus, y posiblemente Adocus y a  Basilemys, todos los cuales se infiere que eran presas comunes para Dineobellator.

Referencias

Dromaeosauridae
Dinosaurios de América del Norte
Dinosaurios del Cretácico